Ятло Леонід Петрович - (народ. 22 травня 1958) - хоровий диригент, педагог, музично-громадський діяч, заслужений працівник культури України
 Віталій Ятло (Укрсплав) - лауреат сезону чемпіонатів України з футзалу.